Sergio kan syfta på:

 Sergio (diamant) – den största oslipade diamanten som någonsin påträffats
 Sergio (film) – en amerikansk biografisk dramafilm från 2020
 Sergio (kräftdjur) – ett släkte av kräftdjur
 Sergio (namn) – ett namn samt personer med namnet